Суперкубок Ісландії з футболу 2018 — 47-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 квітня 2018 року між чемпіоном Ісландії Валюр та володарем кубка Ісландії Вестманнаейя.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2018
Ісландія
Квітень 2018